Warstwa podwójna (plazma) – w fizyce plazmy
 Otoczka Debye’a – w fizyce plazmy
 Podwójna warstwa elektryczna – w fizykochemii koloidów i elektrochemii
 DVD+R DL – format DVD

Strony ujednoznaczniające